est la formule brute de plusieurs isomères.

 gingérol, numéro CAS 
 embeline ou 2,5-dihydroxy-3-undécyl-p-benzoquinone, numéro CAS